Реконстру́ктор может означать:

 Реконструктор — человек, занимающийся воссозданием быта, ремёсел, традиций и боевого искусства конкретной эпохи конкретного государства.

Топоним 
 Реконструктор — хутор в Ленинградском районе Краснодарского края России.
 Реконструктор — посёлок в Аксайском районе Ростовской области России.

В культуре 
 «Реконструктор» — рассказ российского писателя Виктора Пелевина, написанный в 1990 году.